De Arab Nations Cup 1966  was de derde editie van de Arab Nations Cup en werd georganiseerd door Irak. Het toernooi werd voor de tweede keer gewonnen door het voetbalteam uit Irak. In de finale versloegen zij het elftal van Syrië met 2–1.

Deelnemende landen

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Referenties

Externe link
 Details op RSSSF

Voetbal in 1966
Voetbal in Irak
Arab Nations Cup
Sportevenement in Irak